Deutenbach kann stehen für:
 Deutenbach (Kitzeck am Sausal), Wohnplatz bei Sauegg in der Gemeinde Kitzeck im Sausal, Bezirk Leibnitz, Steiermark
 Deutenbach (Stein), Teilort der Stadt Stein im Landkreis Fürth, Bayern

 Deutenbach (Rems) oder auch Heuselbach, linker Zufluss zur Rems in Schwäbisch Gmünd im Ostalbkreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
  Deutelbach